Borkowitz ist der deutsche Name folgender Orte:
 Borkovice in Tschechien
 Borkowice (Kluczbork) in Polen

Siehe auch:
 Borkowice